Gesualdo kan betrekking hebben op:
 Gesualdo (gemeente), een gemeente in Italië
 Carlo Gesualdo (1566-1613), Italiaanse componist
 Afonso Gesualdo (1540-1603), Italiaans kardinaal en aartsbisschop
 Gesualdo Consort Amsterdam, vocaal ensemble o.l.v. Harry van der Kamp